Ivgy, auch Ivgi, ist der Name folgender Personen:

 Dana Ivgy (* 1982), israelische Schauspielerin
 Moshe Ivgy (* 1953), israelischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor